Gençac ist der okzitanische Name folgender französischer Gemeinden:
 Gensac (Gironde)
 Gensac (Hautes-Pyrénées)
 Gensac (Tarn-et-Garonne)
 Gensac-de-Boulogne (Gençac de Bolonha), Département Haute-Garonne
 Gensac-sur-Garonne (Gençac de Garona), Département Haute-Garonne